Джонс, Джеймс:
 Джонс, Джеймс Рамон (1921—1977) — американский писатель.
 Джонс, Джеймс Эрл (род. 1931) — американский актёр, озвучивший Дарта Вейдера в серии фильмов Джорджа Лукаса «Звёздные войны».
 Джонс, Джеймс Уоррен (Джим) (1931—1978) — американский проповедник, лидер организации «Народный Храм».
 Джонс, Джеймс Логан (род. 1943) — американский генерал морской пехоты в отставке, бывший комендант корпуса морской пехоты и бывший советник по национальной безопасности.
 Джонс, Джеймс (род. 1980) — американский профессиональный баскетболист.